Михаил Деев:
 Деев, Михаил Викторович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Деев, Михаил Иванович (1742—1794) — русский военачальник, полковник.